Medalistki igrzysk olimpijskich w biegach narciarskich – lista zawodniczek, które przynajmniej raz w karierze stanęły na podium zawodów olimpijskich w biegach narciarskich kobiet.

Od 1952 roku w ramach zimowych igrzysk olimpijskich rozgrywane są konkurencje biegów narciarskich kobiet. Pierwszą kobiecą konkurencją był bieg na 10 km, który rozgrywano w latach 1952–1988 oraz od 2002 roku. W 1956 roku do kalendarza igrzysk włączono także sztafetę kobiet. W latach 1956–1972 każda ze sztafet składała się z trzech zawodniczek, a od kolejnych igrzysk – z czterech. Od 1964 do 1998 roku przeprowadzany był bieg na 5 km, który w latach 1992–1998 stanowił pierwszą część biegu pościgowego na 15 km. W 1984 roku do kalendarza zimowych igrzysk włączono także najdłuższy dystans – przez pierwsze dwa igrzyska wynosił on 20 km, a od 1992 roku jest o 10 km dłuższy. Od 1992 do 2002 roku medale olimpijskie przyznawano także w biegu na 15 km. W 2002 roku rozpoczęto rozgrywać biegi łączone. Podczas igrzysk w Salt Lake City bieg ten składał się z dwóch odcinków po 5 km każdy. Cztery lata później dystans każdego z odcinków wydłużono o 2,5 km. Również w Salt Lake City po raz pierwszy w historii igrzysk olimpijskich rozegrano indywidualny bieg sprinterski, a w 2006 roku także sprint drużynowy.

Najbardziej utytułowanymi zawodniczkami w biegach narciarskich na igrzyskach olimpijskich są reprezentantki Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, które łącznie 37 razy stanęły na podium olimpijskim, w tym 14 razy na najwyższym jego stopniu. Drugie miejsce w klasyfikacji medalowej zajmują biegaczki norweskie z dorobkiem 43 medali, w tym 13 złotych, a trzecie miejsce reprezentantki Rosji – 21 medale, w tym 10 złotych.

W indywidualnej klasyfikacji medalowej pierwsze miejsce zajmuje Marit Bjørgen, która zdobyła piętnaście medali olimpijskich, w tym osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe medale. Jest jednocześnie najbardziej utytułowaną zawodniczką w konkurencjach indywidualnych z dorobkiem pięciu złotych, trzech srebrnych i dwóch brązowych medali. Na drugim miejscu w klasyfikacji zawodniczek znajduje się Lubow Jegorowa, która sześciokrotnie zdobyła tytuł mistrzyni olimpijskiej i trzykrotnie tytuł wicemistrzyni. 

W biegach sztafetowych najwięcej złotych medali zdobyły reprezentantki ZSRR i Norwegii – po cztery.

Czterokrotnie zdarzyło się, że wszystkie pozycje na podium olimpijskim zajęły reprezentantki jednego kraju. We pierwszych trzech przypadkach dokonały tego biegaczki radzieckie. W biegu na 10 km podczas igrzysk w 1960 roku na podium stanęły: Marija Gusakowa, Lubow Kozyriewa i Radja Jeroszyna, a cztery lata później w tej samej konkurencji: Kławdija Bojarskich, Jewdokija Miekszyło i Marija Gusakowa. W biegu na 20 km w 1988 roku medale olimpijskie zdobyły natomiast: Tamara Tichonowa, Anfisa Riezcowa oraz Raisa Smietanina. W 2014 roku w biegu na 30 km wszystkie medale zdobyły biegaczki norweskie – Marit Bjørgen, Therese Johaug i Kristin Størmer Steira.

Trzy biegaczki narciarskie utraciły medale olimpijskie w wyniku dyskwalifikacji za stosowanie środków dopingujących. Pierwszy taki przypadek nastąpił w 1976 roku, kiedy trzecia na mecie biegu na 5 km Galina Kułakowa została zdyskwalifikowana. W 2002 roku medale olimpijskie utraciły natomiast Olga Daniłowa i Łarisa Łazutina. Gdyby nie dyskwalifikacje, Łazutina zdobyłaby trzy medale (1 złoty i 2 srebrne), a Daniłowa dwa (1 złoty i 1 srebrny).

Medalistki chronologicznie

Sprint indywidualny 
Sprint indywidualny po raz pierwszy znalazł się w kalendarzu igrzysk olimpijskich w 2002 roku. Wówczas dystans liczył 1,5 kilometra, które zawodniczki pokonywały techniką dowolną. W 2006 roku styl biegu nie uległ zmianie, natomiast długość biegu wynosiła 1,1 kilometra. W 2010 roku trasa liczyła ponownie 1,5 kilometra, które należało pokonać stylem klasycznym. Na kolejnych igrzyskach sprint rozegrano techniką dowolną, na kolejnych klasyczną, a na kolejnych dowolną. Poniżej wymienione zostały medalistki wszystkich biegów.

Sprint drużynowy 
Od 2006 roku poza sprintem indywidualnym rozgrywana jest również sztafeta sprinterska. Zarówno podczas igrzysk w Turynie, jak i w Vancouver w konkurencji wzięły udział zespoły składające się z dwóch zawodniczek. Każda z nich miała do wykonania po 3 okrążenia techniką dowolną. W 2006 roku dystans każdego z okrążeń wynosił 1,1 kilometra, a cztery lata później był o 400 metrów dłuższy. W 2014 roku każde z okrążeń liczyło 1,3 kilometra, a bieg odbywał się techniką klasyczną. W poniższej tabeli podano medalistki sprintów drużynowych.

Bieg na 5 km 
W latach 1964–1998 w ramach zimowych igrzysk olimpijskich rozgrywany był bieg kobiet techniką klasyczną na 5 kilometrów. W 1976 roku trzecie miejsce zajęła Galina Kułakowa, jednak została zdyskwalifikowana za stosowanie dopingu, w wyniku czego utraciła brązowy medal. W tabeli przedstawiono medalistki wszystkich kobiecych biegów na 5 km.

Bieg na 10 km 
Bieg na 10 kilometrów kobiet na igrzyskach olimpijskich rozgrywany jest od 1952 roku. W latach 1992–1998 bieg ten przeprowadzony był w ramach biegu pościgowego, w związku z czym poniższe zestawienie nie uwzględnia medalistek z tych igrzysk. Od początku do 2006 roku włącznie, bieg na 10 km odbywał się techniką klasyczną, w 2010 techniką dowolną, podczas igrzysk w Soczi ponownie rozegrano bieg techniką klasyczną, w 2018 ponownie dowolną, a w 2022 ponownie klasyczną. Wicemistrzynią olimpijską w 2002 roku początkowo została Olga Daniłowa, jednak z powodu dyskwalifikacji za doping utraciła medal. W tabeli przedstawiono medalistki wszystkich biegów z lat 1952–1988 i 2002–2022.

Biegi łączone i pościgowe 
Trzykrotnie (w latach 1992, 1994 i 1998) w ramach igrzysk olimpijskich rozegrano bieg pościgowy na 15 kilometrów. Składał się on z dwóch części – najpierw przeprowadzono rywalizację na 5 kilometrów techniką klasyczną, za którą przyznano medale, a następnie, w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc, rozegrano bieg na 10 km techniką dowolną.

W 2002 roku rozegrano bieg łączony 2 × 5 kilometrów. Pierwszą część dystansu zawodniczki musiały pokonać stylem klasycznym, a drugą część stylem dowolnym. Na pierwszym miejscu bieg ukończyła Rosjanka Olga Daniłowa, która wyprzedziła swoją rodaczkę, Łarisę Łazutinę, jednak u obu zawodniczek wykryto środki dopingujące, co spowodowało dyskwalifikację i utratę medali. 

W latach 2006–2022 zmieniono dystans biegu łączonego na 2 × 7,5 km. Za każdym razem składał on się z biegu techniką klasyczną i biegu techniką dowolną. 

Poniżej przedstawiono zawodniczki, które stanęły na podium olimpijskim w biegach łączonych i pościgowych.

Bieg na 15 km 
Nie licząc biegów pościgowych i łączonych, czterokrotnie w kalendarzu igrzysk olimpijskich znalazł się bieg na 15 kilometrów kobiet. Miało to miejsce w latach 1992–2002. W 1992 i 1998 roku był to bieg techniką klasyczną, w 1994 techniką dowolną, podobnie jak w 2002 roku, jednak wówczas bieg ten był biegiem masowym. Podczas igrzysk w Salt Lake City na drugim miejscu bieg ukończyła Łarisa Łazutina, jednak utraciła zdobyty medal z uwagi na dyskwalifikację. Tabela zawiera wykaz medalistek wszystkich czterech biegów na 15 kilometrów.

Bieg na 20 km 
Bieg na 20 kilometrów kobiet był konkurencją poprzedzającą rozgrywany od 1992 roku bieg na 30 kilometrów. W historii zimowych igrzysk olimpijskich dwukrotnie rozegrano bieg na 20 km – w 1984 techniką klasyczną oraz w 1988 techniką dowolną. W poniższej tabeli wymienione zostały medalistki tych dwóch biegów.

Sztafeta 
Zawody olimpijskie trzyosobowych kobiecych sztafet w biegach narciarskich rozgrywano w latach 1956–1972. Podczas kolejnych igrzysk rozpoczęto przeprowadzać bieg sztafetowy z udziałem czterech zawodniczek. Tabela przedstawia sztafety, które stanęły na podium olimpijskim.

Bieg na 30 km 
Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 pierwszy raz rozegrano bieg kobiet na 30 kilometrów. W 1992, 1998, 2006 i 2014 był to bieg techniką dowolną, a w 1994, 2002, 2010 i 2018 techniką klasyczną. W latach 2006–2018 bieg na 30 km był biegiem masowym ze startu wspólnego. W 2002 roku złoty medal początkowo zdobyła Łarisa Łazutina, jednak została zdyskwalifikowana za stosowanie środków dopingujących.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodniczek 

Poniższa tabela przedstawia zawodniczki, które przynajmniej raz zdobyły medal olimpijski w biegach narciarskich. Uwzględnione zostały zarówno biegi indywidualne, jak i drużynowe. W przypadku zawodniczek, które reprezentowały więcej niż jeden kraj, wymienione zostały wszystkie państwa, w barwach których zdobywały one medale olimpijskie. Niektóre spośród zawodniczek startowały zarówno pod panieńskim nazwiskiem, jak i pod nazwiskiem zmienionym w wyniku zawarcia związku małżeńskiego bądź z innych przyczyn. W tabeli zawodniczki te wymienione są ze wszystkich nazwisk, pod którymi zdobyły przynajmniej jeden medal zimowych igrzysk olimpijskich. W przypadku gdy kilka zawodniczek zdobyło identyczną liczbę medali, w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę rok zdobycia pierwszego medalu, a w drugiej kolejności porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja medalistek w konkurencjach indywidualnych 
W tabeli ukazano biegaczki narciarskie, które w konkurencjach indywidualnych zdobyły przynajmniej dwa medale olimpijskie, w tym minimum jeden złoty. Nie uwzględniono sztafet ani sprintu drużynowego.

Klasyfikacja państw 
Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w biegach narciarskich kobiet. Do klasyfikacji zaliczone zostały zarówno starty indywidualne, jak i drużynowe.

Klasyfikacja państw w konkurencjach drużynowych 
Tabela prezentuje klasyfikację krajów, które przynajmniej raz zdobyły medal olimpijski w biegach sztafetowych bądź sprincie drużynowym kobiet.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w biegach narciarskich kobiet podczas kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich. Przedstawiono sumę wszystkich medali (złotych, srebrnych i brązowych) we wszystkich konkurencjach łącznie.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali olimpijskich zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach biegów narciarskich kobiet. Zastosowano skróty stosowane przez Międzynarodową Federację Narciarską:
 SP – sprint indywidualny,
 TSP – sprint drużynowy,
 5k – bieg indywidualny na 5 km,
 10k – bieg indywidualny na 10 km,
 PUR – biegi łączone i pościgowe (5 + 10 km, 2 × 5 km, 2 × 7,5 km),
 15k – bieg indywidualny na 15 km,
 20k – bieg indywidualny na 20 km,
 TE – sztafeta (3 × 5 km, 4 × 5 km),
 30k – bieg indywidualny/masowy na 30 km.

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w biegach narciarskich

Linki zewnętrzne 
 

Medalistki igrzysk olimpijskich w biegach narciarskich
Biegi narciarskie kobiet
Medalistki igrzysk olimpijskich w biegach narciarskich